El término rating puede referirse a:
 El rating (vela), coeficiente corrector que se aplica a cada crucero de vela que participa en una regata para calcular su tiempo compensado.
 Una agencia de calificación de riesgos (o agencia de rating), una empresa que, por cuenta de un cliente, califica ciertos productos financieros o activos de empresas, de Estados o de gobiernos regionales.
 La calificación de crédito (en inglés, credit rating) de un Estado, organización o individuo.
 La cuota de pantalla (o rating), la medida de audiencia que estima el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión.